Daimler může znamenat:

 Gottlieb Daimler, jméno německého automobilového vynálezce

Držitelé licence od Gottlieba Daimlera:
 Daimler Motor Company, britský výrobce vozidel Daimler (později spojený s firmou Jaguar cars)
 Austro-Daimler, výrobce aut z Rakouska

 Daimler Motoren Gesellschaft, firma založená Gottliebem Daimlerem – výrobce vozidel značky Mercedes (1890–1926). 
Následují sloučení / rozdělení:
 Daimler-Benz AG, výrobce vozidel Mercedes-Benz (1926–1998). Sloučení firem Daimler Motoren Gesellschaft a Benz & Cie.
 DaimlerChrysler AG, název vznikl po sloučení se společnosti Chrysler Corp. (1998–2007)
 Daimler AG, od roku 2007 výrobce vozidel značky Mercedes-Benz vytvořený po rozdělení s Chryslerem.